Fayetteville Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Fayetteville Township du comté de Washington dans l'Arkansas.
 Fayetteville Township du comté de Saint Clair dans l'Illinois.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships